Honkaluodot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Honkaluodot (ö, lat 62,15, long 28,11), Södra Savolax, Nyslott, 
 Honkaluodot (ö, lat 62,09, long 28,68), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar